Příjmení Sessions má anglonormanský původ, prapůvodně z francouzského Soissons. K nositelům patří:

 Almira Sessions (1888–1974), americká herečka
 Jeff Sessions (* 1946), americký politik a právník 
 Tiffany Sessions (* 1968), Američanka pohřešovaná od roku 1989
 William S. Sessions (1930–2020), americký soudce, ředitel FBI